Simav steht für:

 Simav (Kütahya), eine Stadt und Landkreis in der Provinz Kütahya in der Türkei
 Simav Çayı, ein Fluss der durch die Ebene von Simav fließt, der antike Makestos